variant van de jongensnaam Andreas
 Drees (gemeente), dorp in Rijnland-Palts (Duitsland)

Personen:
 Jan Meijer Drees, Nederlands ingenieur
 Willem Drees (1886-1988), naoorlogs minister-president van Nederland
 Willem Drees jr. (1922-1998), Nederlands econoom, topambtenaar en politicus, zoon van Willem Drees

Nederlandse kabinetten:
 Kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946)
 Kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951)
 Kabinet-Drees I (1951-1952)
 Kabinet-Drees II (1952-1956)
 Kabinet-Drees III (1956-1958)